Т-84 «Оплот» (Т-84У) — український основний бойовий танк третього покоління, розроблений Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені О. О. Морозова на основі танку T-84.

Опис 
Загальне компонування основного бойового танка Оплот — традиційне (відділення управління в носовій частині, бойове відділення — в центрі, а моторно-трансмісійне відділення — у кормовій частині машини). Механік-водій розміщується по центру. Люк механіка-водія при відкриванні піднімається і повертається праворуч. Перед механіком-водієм розташовані три перископні прилади бачення, центральний з яких можна при необхідності замінити на прилад нічного бачення. Позаду сидіння механіка-водія є десантний люк. Командир розміщується праворуч, а навідник — ліворуч, у кожного з них є люк посадки / висадки.

Основний бойовий танк «Оплот» розроблений на базі Т-80УД, проте відрізняється від нього удосконаленнями:
 нова зварно-катана башта;
 вбудований динамічний захист нового покоління, що забезпечує підвищений захист в передньому секторі від кумулятивних і бронебійних снарядів;
 тепловізійний приціл;
 двигун потужністю 1200 к.с. замість 1000-сильного двигуна, встановленого на Т-80УД;
 перехід на цифрову технологію в компонентах комплексу управління вогнем і суміжних з ним системах;
 комплекс оптико-електронної протидії (оптико-електронним засобам ворога);
 допоміжний агрегат живлення;
 система розрахунку вигину каналу ствола;
 система навігаційного забезпечення;
 ширші бортові екрани, що забезпечують додатковий захист бортів корпусу і компонентів ходової частини від протитанкових засобів малого радіуса дії та піхоти супротивника.

Башта та безпека 
Основний бойовий танк «Оплот» має комбіновану систему захисту, що складається з пасивної броні, вбудованого динамічного захисту і низки інших пристроїв захисту танка, оптимізованих проти сучасних засобів ураження танків, що значно знижують уразливість танка від усіх видів протитанкових засобів.

Броньовий захист танка «Оплот», що має сучасну багатошарову броню і встановлений на башті та корпусі комплект вмонтованого динамічного захисту другого покоління забезпечує танку високий рівень живучості на полі бою. Пасивна броня є «листковим пирогом», що складається з броньових листів та керамічних матеріалів, які чудово захищають від більшості нинішніх засобів ураження за допомогою істотного збільшення стійкості до пробиття та ймовірності відколювання броні на внутрішній поверхні. На передній частині корпусу та башти танка «Оплот» встановлено вбудований динамічний захист новітнього покоління типу «Ніж», який забезпечує захищеність від кумулятивних і бронебійно-підкаліберних боєприпасів. Крім корпусу та башти, контейнери вмонтованого динамічного захисту також встановлені по бортах передньої частини корпусу і забезпечують додатковий захист відділення управління з боків. Комплекс вмонтованого динамічного захисту танка має модульну конструкцію, тому він може бути легко замінений або ж модернізований в міру удосконалення відповідних технологій динамічного захисту. Пасивна броня і вбудований динамічний захист в комплексі забезпечують чудовий захист від найсучасніших протитанкових засобів.

Оскільки протитанкові засоби, що вражають танк з боку даху башти, є серйозною загрозою, дах башти танка «Оплот» між люками командира і навідника обладнаний додатковим захистом від таких засобів ураження.

На бортах корпусу танка встановлені широкі гумові екрани, що забезпечують додатковий захист від ручних протитанкових засобів, які мають піхотинці противника.

Живучість танка «Оплот» також підвищується за допомогою комплексу оптико-електронної протидії «Варта» і складається з системи попередження про лазерне опромінення (вона попереджає про загрозу застосування засобів ураження, які наводяться за допомогою лазерного променя), освітлювачів постановки інфрачервоних перешкод і системи постановки димової/аерозольної завіси.

Система попередження про лазерне опромінення має пульт управління, блок керування і чотири головки виявлення лазерного променя (дві точні головки, встановлені в передній частині даху башти, і дві грубі головки, встановлені в кормовій частині даху башти), які реагують на промінь лазерного далекоміра, лазерні цілевказувачі і високоточні боєприпаси, що мають лазерну систему наведення. Система дозволяє екіпажу танка своєчасно реагувати на можливі загрози.

Освітлювачі постановки інфрачервоних перешкод видають помилковий сигнал для системи наведення керованої ракети, що наближається, за допомогою безперервного вироблення кодованих імпульсних інфрачервоних сигналів-перешкод. Це дозволяє зривати наведення протитанкових керованих боєприпасів, що наближаються.

Система постановки димової завіси може функціювати у складі комплексу оптико-електронного заглушення «Варта» або автономно. Система постановки димової завіси має 12 пускових установок димових гранат і пульт управління з кнопками пуску гранат. Пускові установки управляються електричним способом і розділені на дві групи, кожна з яких встановлена на борту башти (правому або лівому) і має кожух-обтічник. Гранати можуть вистрілювати автоматично (у разі отримання сигналу від системи попередження про лазерному опроміненні супротивником) або в ручному режимі (з місця командира або навідника).

Беручи до уваги здатність тепловізорів забезпечувати видимість крізь звичайну димову завісу і деякі інші оптичні перешкоди, замість димових можуть використовуватися аерозольні гранати для постановки аерозольної завіси, через яку тепловізори «не бачать».

Т-84У також може встановлювати димову завісу за допомогою уприскування дизельного палива в систему вихлопу двигуна (тобто використовуючи так звану термодимову апаратуру).

Прилади спостереження танка сконструйовані таким чином, що око оператора захищено від шкідливої дії променів лазерних пристроїв супротивника.

Система колективного захисту забезпечує захист екіпажу і внутрішнього обладнання танка від впливу зброї масового ураження: ядерної зброї, радіоактивного пилу, отруйних та бактеріологічних речовин. Протирадіаційний захист виконано у вигляді підбоїв на внутрішніх і зовнішніх поверхнях танка аби забезпечити захищеність від радіації, що виникає при ядерних вибухах. Також встановлено підкладку, що значно зменшує вірогідність ураження екіпажу і внутрішнього обладнання танка в результаті відколювання броні з внутрішньої поверхні при влучанні снаряда в танк.

Праворуч і ліворуч від сидіння механіка-водія розташовані пілерси, які підвищують стійкість днища корпусу до впливу вибуху протитанкової міни.

При розробці конструкції «Оплоту» розробники приділили велику увагу нагальній необхідності зниження помітності (теплової, радарної, акустичної тощо) танка. Зокрема, моторно-трансмісійне відділення танка має систему зниження теплової помітності: дах моторно-трансмісійного відділення оснащено спеціальними теплоізоляційними пристроями, що дозволяє знизити теплову помітність танка.

Для запобігання виявлення танка на полі бою за допомогою радара танк має антирадарне покриття. Башта танка також оснащена гумовими щитками, що звисають з передньої частини башти і знижують помітність танка для радарів.

Істотні заходи вжиті для захисту екіпажу танка від пожеж всередині машини: швидкодіюча система пожежогасіння забезпечує виявлення і гасіння пожеж як в відділенні екіпажу, так і в моторно-трансмісійному відділенні.

Озброєння 
Озброєння танка «Оплот» складається зі 125-мм гармати, 7,62-мм спареного кулемета і 12,7-мм зенітного кулемета. У екіпажу танка також є автомати, гранати і сигнальний пістолет. Основне озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата КБА-3, котра заряджається за допомогою автомата заряджання конвеєрного типу. Гармата оснащена ежектором порохових газів, термокожухом і стабілізована у вертикальній і горизонтальній площинах. Ствол гармати швидкознімний і може бути замінений у польових умовах без демонтажу гармати з танка. Привід башти — електричний, а привід гармати — гідравлічний. Башта повертається на 180 градусів менш ніж за 5 секунд (швидкість обертання башти щодо корпусу становить до 40 град / сек). На випадок аварійної ситуації передбачені ручні приводи наведення гармати і башти.

Боєкомплект до гармати — 40 пострілів роздільного заряджання (снаряд і заряд), з яких 28 розміщені в конвеєрі автомата заряджання. Сім пострілів розташовані в корпусі праворуч від механіка-водія та ще п'ять пострілів — в броньованому відсіку, встановленому в кормовій частині башти.

Застосовувані боєприпаси: бронебійно-підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні і ракети, керовані лазерним променем.

Особливістю танка є наявність керованого озброєння, яке дозволяє вести вогонь з гармати керованими ракетами з лазерним наведенням і вражати цілі на відстанях до 5000 м. Ракети зберігаються в конвеєрі автомата заряджання так само, як і звичайні боєприпаси.

Стрільба ракетою може здійснюватися в русі у рухому ціль (зокрема протитанкові вертольоти). Ракета має тандемну бойову частину, що дозволяє їй вражати цілі, оснащені динамічним захистом, а також сучасну багатошарову броню, що має поліпшені характеристики по захисту від кумулятивних боєприпасів.

Вогонь зі спареного з гарматою кулемета можна вести з місця навідника або командира. Зенітний кулемет розміщений на командирському люку, має дистанційне керування і призначений для стрільби у повітряні й наземні цілі із закритими люками танка з місця командира. Кут наведення по вертикалі становить від −5 ° до +70 °, по горизонталі — в діапазоні + / — 75° за курсом, або 360 ° разом з баштою танка. По вертикалі в діапазоні кутів від −3° до +20° кулемет стабілізовано.

Система керування вогнем (СКВ) 
 стабілізований денний / нічний прилад спостереження командира ТКН-4С «Агат»;
 денний квантовий приціл-далекомір 1Г46 «Іртиш»;
 нічний приціл (тепловізор);
 балістичний обчислювач з датчиками введення інформації;
 стабілізатор озброєння 2Е42;
 зенітна установка ПЗУ-7;
 перископний прилад спостереження.

Двигун 

На танк встановлено дизельний двигун 6ТД-2 потужністю 1200 к.с. Двигун здатен ефективно працювати в будь-яких погодних умовах, зокрема при високих температурах навколишнього середовища. 6ТД-2 також може працювати на інших типах палива — на бензині, гасі, паливі для дизельних двигунів або їхній суміші в будь-якій пропорції.

Двигун оснащений пристроєм попереднього підігріву, що використовується при експлуатації танка в холодну погоду. Двигун також здатний ефективно працювати в умовах пустелі при температурах навколишнього середовища до 55 градусів Цельсія, що було досягнуто використанням в конструкції спеціальних доопрацювань, що забезпечують його нормальне функціонування у спеку. Завдяки своїй силовій установці танк має питому потужність 26 к.с./т, що забезпечує йому високу прийомистість і добру маневреність при русі з однієї вогневої позиції на іншу. Місткість внутрішніх паливних баків становить 700 літрів. Ще 440 літрів палива перебувають у паливних баках, розташованих на надгусеничних полицях. Запас ходу — 400 км.

Для збільшення запасу ходу танка на кормі корпусу можуть монтуватися дві бочки з додатковим запасом палива. При необхідності ці бочки можуть легко скидатися. Кожна з бочок вміщує 200 літрів палива і приєднана до загальної паливної системи.

Вхідний пристрій двигуна забезпечує надходження у двигун повітря з найменш запиленої точки танка. Крім того, вхідний пристрій дозволяє танку долати водні перешкоди глибиною до 1,8 м без підготовки. Система очищення повітря складається з двох основних компонентів: відцентрові фільтри попереднього очищення і касети очищувача повітря. Система дозволяє експлуатувати танк в жарких і запилених умовах в обсязі 1000-кілометрового пробігу без необхідності міняти фільтри, а також в умовах радіоактивного зараження.

Машини на базі танка 
 БРЕМ-84 «Атлет» — броньована ремонтно-евакуаційна машина на базі танка Т-84 «Оплот»;
 БМУ-84 — броньований мостоукладач Т-84 «Оплот»;
 БВМП-84 — сучасна українська експериментальна бойова машина піхоти на базі Т-84 «Оплот».

Вартість 
За попередніми даними, вартість «Оплота» «варіюється в межах 3-4 мільйонів доларів США» (за різними даними). Для порівняння, середня вартість американського M1A2 Abrams становить за різними даними — 6 млн доларів США.

Бойове застосування

Російсько-українська війна 

В травні 2022 року під час відбиття російського вторгнення в Україну відбулось бойове хрещення танку цієї моделі. Імовірно, танк застосовується бійцями 14-ї окремої механізованої бригади. Також не виключно, що танк на озброєнні в одній з бригад у Харківській області.

Оператори 

  — 6 танків.
  — 4 танки.

Україна 
Був прийнятий на озброєння ЗС України під найменуванням БМ «Оплот», відповідно до постанови уряду України № 237-5 від 08.02.2000 р. Виготовлена серія із 10 машин у 2001 році. Частина з них була виготовлена шляхом доведення до рівня «478ДУ9» дослідних проміжних машин.

Рота танків брала участь у військовому параді ще 2003 року. Потім ці машини, фактично, кочували всією Україною, і пройшли вони по 300—350 км, тобто їх практично не експлуатували.

Харківським конструкторським бюро з машинобудування та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування були розроблені спеціальні програми по відновленню бойових якостей танків Т-84, де викладено перелік необхідних ремонтних робіт з розбирання, повної глибокої дефектації та ремонту з урахуванням потреб кожної. Усі позиції аргументовані і затверджені документально спеціальним актом, узгодженим з оборонним відомством країни.

В листопаді 2016 року шість відновлених і модернізованих танків повернулись до Збройних Сил України. Танки були відновлені і частково модернізовані на потужностях ДП «Завод імені В. О. Малишева» в Харкові.

В квітні 2018 року взвод 14-ї механізованої бригади з 5-ма модернізованими танками Т-84 «Оплот» відбув до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях «Strong Resolve 2018» а також у танкових змаганнях «Сильна Європа 2018». Навчання відбуватимуться на початку травня. Тут українські танкісти разом із колегами, представниками країн — членів НАТО, відпрацьовуватимуть різні завдання з використанням системи лазерної імітації стрільби та ураження цілей MILES.

Протягом експлуатації цих машин у 14-й бригаді виявили низку нехарактерних несправностей, які потребують усунення. Станом на 2018 рік ці машини передано в 169-й навчальний центр «Десна» для продовження циклу експлуатації.

У лютому 2019 року Харківський бронетанковий завод озвучив намір модернізувати танки Т-80УД до рівня Т-84 «Оплот» (Об'єкт 478ДУ9).

США 

Чотири машини з десяти були продані «Укрспецекспортом» у США в 2003—2004 роках в управлінні з підготовки, моделювання і навчання армії США після передпродажної модернізації (на одну машину встановили кондиціонер, а на трьох — КАЗ «Дрозд-2» у макетному виконанні.

Порівняння серії Т-84

В культурі

Зображення на російській монеті 

Український танк Т-84 «Оплот» зображено на російській ювілейній монеті Центрального банку Російської Федерації «Танкові війська», випущеній 2010 року, хоча Т-84 «Оплот» не перебуває на озброєнні російської армії.

У серію «Танкові війська», за задумом виробників, мали увійти три монети — емблема танкових військ, перший радянський танк КС і сучасний російський танк. Вважають, що замість сучасного російського танка на монеті з'явилося зображення сучасного українського танка, який є прямим конкурентом російської військової техніки. Він відрізняється характерними низькими екранами, які прикривають гусениці, яких у російських танків немає. Всього було викарбувано 5 тисяч срібних монет (маса дорогоцінного металу в чистоті 7,78 г, проба сплаву 925) номіналом 1 рубль з українським танком.

Через помилку та невеликий тираж монета стала раритетом та великою колекційною рідкістю.

Галерея

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Основні бойові танки
Танки України
Танки за алфавітом
Харківське конструкторське бюро машинобудування
Т-84
Військова продукція Заводу імені В. О. Малишева
Бронетехніка російсько-української війни